Castello Malatestiano – a Gatteo
 Castello Malatestiano – a Longiano
 Castello Malatestiano – a  Mondaino
 Castello Malatestiano – a Monte Colombo
 Castello Malatestiano – a San Clemente

Pagine correlate 
 Rocca Malatestiana